— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1700—1871), в провинции Муцу региона Тосандо на севере острова Хонсю (современная префектура Фукусима).

Дочернее княжество — сихан (яп. 支藩) Мито-хана.

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Морияма в провинции Муцу.

Доход хана:

 1700—1871 годы — 20 000 коку риса

Княжество Морияма было создано в 1700 году и управлялось родом Мацудайра, боковой ветвью династии Токугава. В 1700 году первым правителем хана стал Мацудайра Ёрисада (1664—1744), бывший ранее владельцем Нукада-хана в провинции Хитати. Его потомки управляли доменом вплоть до 1871 года.

В 1868 году Морияма-хан был переименован в Мацукава-хан. Княжество было ликвидировано в 1871 году.

Правители княжества 

  Род Мацудайра (ветвь Мито), 1700—1871 (симпан-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии